Le Grand Prix moto du Japon 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014. 

La compétition s'est déroulée du 10 au  sur le circuit du Twin Ring Motegi devant 42 856 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto du Japon.

Résultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

Grand Prix moto du Japon
Sport au Japon en 2014
Sport en octobre 2014
Japon